Faludi Géza (1840–1885) gyermekgyógyász, kórházi főorvos, egyetemi magántanár, gyorsírástörténész
 Faludi Géza (1874–1953) főorvos, gyermekorvos